Лесели́дзе () — грузинская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Леселидзе, Виктор Николаевич (1907—1944) — подполковник, командир миномётного полка, Герой Советского Союза.
 Леселидзе, Константин Николаевич (1903—1944) — Герой Советского Союза, советский военачальник, генерал-полковник.
 Леселидзе, Отар Константинович (1926—1981) — полковник, участник Великой Отечественной войны.

Топоним 
 Леселидзе ( [Гечрипшь],  [Леселидзе]) — курортный посёлок в Абхазии.
 Леселидзе ( [Гечрипшь],  [Леселидзе]) — железнодорожная платформа в Абхазии.